Kowalow (ros. Ковалёв, ukr. Ковальов, białorus. Кавалёў) – jedno z najpopularniejszych nazwisk rosyjskich. Pochodzi od rzeczownika pospolitego коваль (kowal). Forma żeńska Kowalowa.

 Aleksiej Kowalow – rosyjski hokeista
 Andrej Kawalou, białoruski szachista
 Andrej Kawalou, białoruski hokeista, olimpijczyk, trener
 Anton Kowalow – argentyński szachista pochodzenia ukraińskiego
 Jurij Kowalow – rosyjski piłkarz
 Jurij Kowalow – ukraiński piłkarz
 Michaił Kowalow – radziecki dowódca wojskowy
 Siergiej Kowalow – rosyjski bokser, zawodowy mistrz świata
 Siergiej Kowalow – rosyjski działacz praw człowieka
 Siergiej Kowalow – główny radziecki konstruktor atomowych okrętów podwodnych
 Serhij Kowalow – ukraiński piłkarz
 Władimir Kowalow – radziecki łyżwiarz figurowy

Rosyjskie nazwiska